Ёлочки

 Ёлочки — село в городе Южно-Сахалинск Сахалинской области России. Согласно муниципальному делению, входит в состав городского округа «Южно-Сахалинск».
 Ёлочки — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

 Ёлочки — одна из разновидностей кавычек.